Claudio Yacob, né le  à Carcarañá, est un footballeur international argentin. Il évolue depuis 2022 au poste de milieu défensif à l'Universitario de Deportes de Lima (Pérou).

Biographie

Carrière en club

West Bromwich Albion (2012-2018)  
En juillet 2012, il débarque en Europe dans le club de West Bromwich Albion. Il y signe un contrat de trois saisons.

Après 
Le 7 septembre 2018, il s'engage avec Nottingham Forest pour 2 ans.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1987
Naissance dans le département de San Lorenzo (Santa Fe)
Footballeur international argentin
Footballeur italo-argentin
Joueur du Racing Club
Joueur du West Bromwich Albion FC
Joueur du Nottingham Forest FC
Joueur du Club Nacional de Football
Joueur du Club Atlético Huracán
Joueur du Rosario Central
Joueur de l'Universitario de Deportes